Алекса́ндр Влади́мирович Гу́сев:
 Гусев, Александр Владимирович (1947—2020) — советский хоккеист.
 Гусев, Александр Владимирович (род. 1946) — советский и российский генерал-лейтенант.
 Гусев, Александр Владимирович (род. 1959) — российский юрист, генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ (с 2000).